M. Amérique ou Mr. America peut faire référence aux deux associations qui portent ce titre :
 AAU Mr. America, compétition de culturistes tenu par Amateur Athletic Union de 1939 à aujourd'hui.

 IFBB Mr. America, compétition de culturistes tenu par International Federation of BodyBuilders en 1949 et 1959-1988.  Maintenant NPC National Bodybuilding Competition.

Listes des gagnants des 2 associations :

Liste de M. Amérique pour l'association AAU Mr. America

Liste de M. Amérique pour l'association IFBB Mr. America

Notes et références 

Culturisme